Aesop ou Æsop peut faire référence à : 
 , le nom anglais équivalent à  ;
 Aesop (stylisé Aēsop), une marque australienne de produits de soin de la peau.

Prénom

Sigle 

AESOP peut désigner :
 , une association internationale d’instituts universitaires assurant des formations en aménagement et urbanisme.